Шелехес — фамилия:

 Шелехес, Александр Савельевич (1889—1919) — русский революционный деятель.
 Шелехес, Илья Савельевич (1891—1937) — советский государственный и партийный деятель.

См. также 
 Шелехов
 Шелехово